Buck Island ist der Name folgender Inseln:

 Buck Island (Saint Croix), Insel der Amerikanischen Jungferninseln 
 Buck Island (Saint Thomas), Insel der Amerikanischen Jungferninseln
 Buck Island (Britische Jungferninseln), Insel der Britischen Jungferninseln
 Buck Island (Bermuda), Insel der Bermudas
 Buck Island (Fox Islands), Insel der Fox Islands, Alaska

Siehe auch:
 Buck Island Reef, geschütztes Riff um Buck Island (Saint Croix)